Dmytrenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Dmytrenko (* 1973), ukrainischer Eiskunstläufer
 Hryhorij Dmytrenko (* 1945), sowjetischer Ruderer
 Ihor Dmytrenko (1928–2009), ukrainisch-sowjetischer Tieftemperaturphysiker
 Jurij Dmytrenko (* 1968), ukrainischer Biathlet